Кара́вия () — многозначный термин. Может означать:

 Каравия — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. 
 Каравия, Алессандро (1503—1568) — венецианский ювелир и поэт.